Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2013/14 enthält alle Spieler, die in der tschechischen Extraliga im Schach 2013/14 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 12 Vereine 150 Spieler ein, von denen 38 keinen Wettkampf verpassten. Der ŠK Labortech Ostrava, TJ Zikuda Turnov und TJ TŽ Třinec kamen mit je 10 eingesetzten Spielern aus, während bei TJ Ancora Tatran Litovel die meisten Spieler mindestens eine Partie spielten, nämlich 16.

Erfolgreichste Spieler der Saison war Vojtěch Rojíček (BŠŠ Frýdek-Místek) mit 8,5 Punkten aus 11 Partien. 8 Punkte aus 11 Partien erreichte Zbyněk Hráček (1. Novoborský ŠK), 7,5 Punkte aus 11 Partien Igor Rausis (BŠŠ Frýdek-Místek). Mit P. Harikrishna, Ján Markoš, K. Sasikiran (alle 1. Novoborský ŠK), Piotr Brodowski (Agentura 64 Grygov), Vigen Mirumian, Svatopluk Svoboda (beide Výstaviště Lysá nad Labem) und Jan Hučín (ŠK ERA Poštovní spořitelna) erreichten sieben Spieler 100 %, wobei Harikrishna und Markoš je vier Partien spielten, Sasikiran, Brodowski und Mirumian je zwei, Svoboda und Hučín je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2013); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2013), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2013; ARM = Armenien, BLR = Weißrussland, BRA = Brasilien, CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, IND = Indien, LAT = Lettland, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

1. Novoborský ŠK

ŠK Rapid Pardubice

BŠŠ Frýdek-Místek

Výstaviště Lysá nad Labem

ŠK Labortech Ostrava

TJ Zikuda Turnov

ŠK Slavoj Ostrava-Poruba

TJ TŽ Třinec

TJ Ancora Tatran Litovel

ŠK Karviná

Agentura 64 Grygov

ŠK ERA Poštovní spořitelna

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Ergebnisse bei chess-results.com

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 2013
Schach 2014